Świdry peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Świdry, village du powiat d'Opole Lubelskie
 Świdry, village du powiat de Łuków
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Świdry, village du powiat de Pisz
 Świdry, village du powiat d'Olecko 
 Świdry, village du powiat de Giżycko